Anoteropora är ett släkte av mossdjur. Anoteropora ingår i familjen Mamilloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Anoteropora